Women’s Regional Handball League (WRHL) za 2011./12. je bila četvrta sezona WRHL lige. Naslov prvaka je treći put zaredom osvojila ekipa Budućnost iz Podgorice.

Ljestvica

Final Four 
Igrano u Baru 21. i 22. travnja 2012.

Poveznice i izvori 
 WRHL 2011./12. - tablica  pristupljeno 27. rujna 2013.
 WRHL 2011./12. - rezultatska križaljka , pristupljeno 27. rujna 2013.

2011-12